Rechte-Hand-Regel bezeichnet:

 die Drei-Finger-Regel
 die Korkenzieherregel (Rechte-Faust-Regel)
 eine Methode zum Verlassen eines Irrgartens
 die Generatorregel, eine Merkhilfe für Feldrichtungen und Kräfte in elektrischen Feldern
 die Merkhilfe bei der Bildung der Rettungsgasse